Sun Wei peut désigner :
 Sun Wei (né en 1992), escrimeur chinois ;
 Sun Wei (né en 1995), gymnaste chinois.